Uvàrovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Uvàrovka (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia